San Severino (en italien Saint Séverin) peut désigner :

Toponyme 
 San Severino Marche, une commune italienne de la province de Macerata, dans la région des Marches ;
 San Severino Lucano, une commune italienne de la province de Potenza, dans la région de la Basilicate ;
 Mercato San Severino, une commune italienne de la province de Salerne, dans la région Campanie. 
 C'est de cette ville qu'est issue la célèbre famille des Sanseverino

Patronyme 
 Lorenzo di San Severino (1374 – début des années 1420), un peintre italien gothique du Quattrocento
 Jacopo di San Severino (vers 1370/1380 - après 1426), un peintre italien gothique du Quattrocento 
 Lorenzo di San Severino le Jeune, un peintre italien de la fin du 
 Bernardino di Sanseverino (1470-1517),  de Bisignano, compagnon d'armes du roi Charles VIII
 Le Maître du Polyptyque de San Severino, un peintre anonyme napolitain actif vers 1480. 
 saint Pacifique de San Severino (1653-1721), un prêtre italien

Voir aussi